Новошино — название населённых пунктов в России:

 Новошино — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Новошино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Новошино — деревня в Островском районе Костромской области.
 Новошино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Новошино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Новошино — село в Навашинском районе Нижегородской области.
 Новошино — деревня в Конаковском районе Тверской области.